Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Miguel Ángel López Jaén e Iván Navarro che hanno battuto in finale Marc López e Gabriel Trujillo Soler 6-3, 65-7, [11-9].

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (quarti di finale)
 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)

 Michail Elgin /  Jurij Ščukin (primo turno)
 Stefano Galvani /  Lamine Ouahab (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Tanger 2008